Паблиљо има више значења:

 Паблиљо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Паблиљо, Асерадеро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику